Шварценбек:

 Шварценбек — город в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Шварценбек, Ханс-Георг (род. 1948) — немецкий футболист.